Rogério Gonçalves Martins (Uberaba, 1984. november 19. –) brazil labdarúgó-középpályás.

További információk 
Rogério Martins adatlapja a scoresway.com oldalon 

1984-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az Asztérasz Tripolisz labdarúgói
Az Olimbiakósz Vólosz labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek